Ez a szócikk tartalmazza a 2012-es WTA Tour Championships páros mérkőzéseit.

A címvédő a Liezel Huber–Lisa Raymond-páros volt, amely ezúttal harmadik kiemeltként indult el a versenyen, s már az elődöntőben vereséget szenvedett a Andrea Hlaváčková–Lucie Hradecká-kettőstől. A döntőt a Marija Kirilenko–Nagyja Petrova-duó nyerte meg, 6–1, 6–4-re legyőzve Hlaváčkovát és Hradeckát.

Kiemeltek

Tábla
 R = feladta
 w/o = az ellenfél visszalépett

Döntők

Jegyzetek

Források
Eredmények

P